

Nom de famille
Arturo Vittori (1971-), est  un architecte et designer italien.
Carlo Roberti de' Vittori (1605-1673), est un cardinal italien du xviiie siècle.
François Vittori (1902-1977), est un homme politique français.
Jean-Marc Vittori, est un journaliste de presse économique, éditorialiste aux Échos.
Loreto Vittori (1600-1670), est un chanteur d’opéra italien.
Paolo Vittori (1938-), est un joueur et entraîneur de basket-ball italien.
Pascal Vittori (1966), est un homme politique néo-calédonien.
Roberto Vittori (1964-), est spationaute italien de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Homonymie de patronyme